Droga krajowa B33 – droga krajowa Austrii
 Droga krajowa B33 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północny zachód południowy wschód od skrzyżowania z drogą B28 na obwodnicy Willstätt, przez Offenburg, Gengebach, Villingen, Konstancja, Markdorf do skrzyżowania z drogami B30 i B32 w Ravensburgu w Badenii Wirtembergii